

Geografia 
 Baban – principato curdo (1649-1850) posto nell'attuale Kurdistan iracheno
 Baban Katami – comune rurale nogeriano
 Baban – villaggio iraniano
 Baban – villaggio albanese
 Lacu lui Baban – comune della Romania nel distretto di Vrancea
 Cima Baban - montagna delle Alpi Liguri
 Testa di Baban - montagna delle Alpi Liguri

Persone 
 Ahmad Mukhtar Baban – primo ministro irakeno
 Alberto Baban – imprenditore italiano
 Marian Baban – canoista rumena